Psyche, görög istennő latin neve
Psyche, 1852-ben felfedezett kisbolygó
Psyche, a zsákhordó lepkefélék egyik neme
Psyche, Paul Juon operája
Psyché, Weöres Sándor verses regénye
Psyché, azaz Lónyay Erzsébet, Weöres Sándor verses regényének illetve a belőle készült Bódy Gábor film kitalált címszereplője, egy képzeletbeli reformkori költőnő.
Psyché, Pierre Corneille drámája 1671-ből
Psyché (1980), Weöres Sándor regényéből készült színes magyar játékfilm, Bódy Gábor rendezésében